Шаликха:
 Шаликха — город на западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Шаликха — подокруг на западе Бангладеш, входит в округ Магура.